Rodosz () egy görög sziget és az azonos nevű, azon fekvő település.
 Rodosz, görög sziget az Égei-tengerben
 Rodosz, város Rodosz szigetén
 Ródosz Aphrodité és Hermész gyermeke az ókori görög mitológiában
 Rodosz-Diagórasz nemzetközi repülőtér